Équipe cycliste féminine Mitchelton-Scott
 Équipe cycliste masculine Mitchelton-Scott